Der Begriff Nagelkreuz steht für:

 Nagelkreuz (Heraldik), ein in der Heraldik gebrauchtes Kreuzessymbol, mit dem Längsbalken in Form eines Nagels
 Nagelkreuz von Coventry, ein aus Zimmermannsnägeln der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kathedrale von Coventry geformtes Kreuz, Symbol der internationalen ökumenischen Nagelkreuzgemeinschaft
 Nagelkreuz, ein Symbol das aus Nägeln zusammengesetzt wurde, deren Verkauf als Spende für Hilfsbedürftige oder für Kriegszwecke diente, siehe Nagelfigur